Ary Romijn (1895-1968), een Nederlands kapitein en ridder van de Militaire Willems-orde 
Jaap Romijn (1912-1986), een Nederlands letterkundige en uitgever
Gust Romijn (1922-2010), een Nederlands kunstenaar
Peter Romijn (1955), een Nederlands historicus
Arie Romijn (1958), een voormalig Nederlands voetballer
Niki Romijn (1960), een Nederlands zangeres en stemactrice
Rick Romijn (1962), een Nederlands radiomaker
Rebecca Romijn (1972), een Amerikaans actrice
Hennie de Romijn (1968), een voormalig Nederlands voetballer

Zie ook 
Romijn Conen (1967), een Nederlands acteur
Henk Romijn Meijer (1929-2008), een Nederlands taalkundige en schrijver

Romein (doorverwijspagina)